Придворна церква (, , ) — церква при монаршому дворі. Головна церква двору, яка часто мала статус катедрального собору.

Церкви

Королівська церква святого Єроніма (San Jerónimo el Real)

Берлінський собор
 Дрезденський собор

Собор Петра і Павла (Петергоф)